Provisorische Regierung Päts bezeichnet mehrere Regierungen der Republik Estland:
 Provisorische Regierung Päts I (1918)
 Provisorische Regierung Päts II (1918)
 Provisorische Regierung Päts III (1918/19)